Revolutionshochzeit ist der Titel folgender Filme:

 Revolutionshochzeit (1909), dänisches Stummfilmdrama
 Die Revolutionshochzeit, deutscher Stummfilm von 1912
 Revolutionshochzeit (1915), dänisches Stummfilmdrama
 Revolutionshochzeit (1928), deutscher Schwarzweißfilm
 Revolutionshochzeit (1938), deutscher Schwarzweißfilm

und der Oper:

 Revolutionshochzeit (Oper), deutsche Oper von Eugen d’Albert